William Parker, puede referirse a:

 William Parker (corsario), navegante y corsario británico del siglo XVII.
 William Parker Carrol, (1776 - 1842) militar irlandés que combatió en Argentina y España.
 William Parker Foulke (1816-1865), descubridor del esqueleto fósil completo del dinosaurio Hadrosaurus foulkii. 
 Alan William Parker (1944), director y productor de cine, escritor y actor británico.
 William Anthony Parker (1982), jugador francés de baloncesto.